Мицько — українське прізвище.

Персоналії 
 Мицько Ігор Зіновійович — український історик.